Sieveking är en tysk släkt:

 Alejandro Sieveking (* 1934), chilenska dramatiker, teaterskådespelare, och teaterregissör (es)
 Amalie Wilhelmine Sieveking (1794, Hamburg  1859), tysk filantrop
 Kurt Sieveking (1897, Hamburg  1986, Hamburg), tysk politiker (CDU), Hamburgs förste borgmästare

Tyska släkter
Hamburg